Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1983 – trzecie mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 25 września – 1 października 1983 roku w południowokoreańskim Seulu.

Tytułu zdobytego w 1979 roku broniła reprezentacja Japonii, która w finale uległa gospodarzom.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
1983 w piłce ręcznej
1983 w Azji